Pandemonio – parola coniata da John Milton
Pandemonio – film del 1923
Pandemonio – saggio di Giorgio Bocca